Marianna Nagy peut désigner :
 Marianna Nagy (1929-2011), patineuse artistique hongroise
 Marianna Nagy (1957-), handballeuse hongroise